Steve Forrest kan syfta på:

 Steve Forrest (golfarkitekt)
 Steve Forrest (musiker)
 Steve Forrest (skådespelare)